Вареники, Варе́ники  — українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста і начинки з картоплі, м'яса, грибів, овочів, фруктів, ягід та сиру. 
 Пам'ятник варенику (Черкаси)
 Вареник Василь Степанович, Вареник Василь Степанович (1816–1893) – генерал-майор Кубанського козацького війська (ККВ), письменник, громадський діяч.